Jméno Štěpán nosilo devět papežů římskokatolické církve a jeden epizodní papež.

papežové
 sv. Štěpán I. – pontifik v letech 254–257
 Epizodní papež Štěpán II. v roce 752. Byl zvolen papežem, ale zemřel před svěcením.
 Štěpán II. – pontifik v letech 752–757
 Štěpán III. – pontifik v letech 768–772
Štěpán IV. – pontifik v letech 816–817
 Štěpán V. – pontifik v letech 885–891
 Štěpán VI. – pontifik v letech 896–897
 Štěpán VII. – pontifik v letech 929–931
 Štěpán VIII. – pontifik v letech 939–942
 Štěpán IX. – pontifik v letech 1057–1058

další osoby jménem
 Štěpán

Papežové podle jména